Hansöd ist der Ortsname von

 Hansöd (Marklkofen), Ortsteil der Gemeinde Marklkofen, Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern
 Hansöd (Postmünster), Ortsteil der Gemeinde Postmünster, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Hansöd (Wallerfing), Ortsteil der Gemeinde Wallerfing, Landkreis Deggendorf, Bayern